Țopa se poate referi la:

 Țopa, Mureș, localitate în județul Mureș
 Emilian Țopa – botanist român
 Gheoghe Țopa – interpret din Republica Moldova
 Tudor Țopa - eseist, prozator, scriitor și traducător român.
 Tudor Gheorghe Țopa - jurnalist și politician din Republica Moldova
 Vladimir Țopa – fizician român, membru corespondent al Academiei Române

Vezi și 
 Topa
 Topești